Джеймс Ллойд ():
 Джеймс Ллойд (1745—1820) — американский политик, сенатор от штата Мэриленд.
 Джеймс Ллойд (1769—1831) — американский политик, сенатор от штата Массачусетс.
 Джеймс Ллойд (1810—1896) — французский ботаник.
 Джеймс Тилман Ллойд (1857—1944) — американский политик, член Палаты представителей от штата Миссури.
 Джеймс Ф. Ллойд (1922—2012) — американский политик, член Палаты представителей от штата Калифорния.
 Джеймс (Джимми) Ллойд (1938—2013) — британский боксёр.